Radical (de "raíz", etimológicamente proviene del latín radix -"raíz"-; o de "base", que afecta a la esencia o a los fundamentos, a lo más profundo) hace referencia a varios artículos:

Escritura
 Radical (sinograma), el conjunto de trazos básicos en que se puede descomponer un carácter en la escritura china y japonesa

Química
 Radical (química), un "Radical libre" es una molécula con gran poder reactivo por poseer un electrón desapareado;
 Radical, sinónimo de ion;
 Grupo funcional

Matemáticas
 El n-ésimo radical o raíz de un número a, escrito como  , que es el número cuya n-ésima potencia es a (véase también raíz cuadrada);
 En teoría de anillos, el radical de un ideal es una forma de completar el ideal del anillo;
 En teoría de números, el radical de un entero es el mayor entero libre de cuadrados que divide a esa fracción;

Música
 Radical (banda) de heavy metal uruguaya;
 Radical (álbum), de rap;
 Discoteca Radical, local inaugurado en 1990 en Madrid, España;

Política
 Persona que sigue el radicalismo político;
 Radicalismo (Argentina)''', movimiento político

 Sinónimo etimológico: Vinticam